Charles Williams peut désigner :

 Sir Charles Hanbury Williams (1708-1759), satiriste et membre du Parlement ;
 Charles James Blasues Williams (1805-1889), médecin britannique ;
 Charles Williams (1806-1877), principal du Jesus College, Oxford ;
 Charles Hanson Greville Williams (1829-1910), chimiste ;
 Charles Williams (1838-1904), journaliste et correspondant de guerre ;
 Charles Williams (1886-1945), écrivain, poète et éditeur (associé à  et ) ;
 Charles Williams (1886-1955), membre du Parlement ;
 Charles Williams (1893-1978), compositeur ;
 Charles Williams (né en 1965), artiste du mouvement Stuckist ;
 W. Charles Williams, récompensé du Loup de Bronze (scoutisme) en 1985 ;
 Charles Williams (né en 1933), homme d'affaires et baron ;

 Charles K. Williams (1782-1853), gouverneur de Vermont ;
 Charles Grandison Williams (1829-1892),  représentant du Wisconsin ;
 Charles Williams (1898-1958), acteur ;
 Charles Williams (1909-1975), auteur de roman policier ;
 Chuck Williams (1946-), fondateur de la Williams-Sonoma ;
 Charles Kenneth Williams (1936-2015), poète américain ;
 « Prince » Charles Williams (né en 1962), boxeur ;
 Charles Andrew Williams (né en 1986), meurtrier condamné pour la tuerie de Santana High School ;
 Charles Williams, joueur de billard, classé  au championnat du monde 2006.